Bröst kan syfta på:

 Bröst – övre och främre delen av bålen
 Kvinnobröst – en ansamling kroppsfett och bindväv
 Bröstvärn –  en form av, eller en del av, en försvarsmur

Se även
 Bröstsocker – ett godis som huvudsakligen består av kristalliserat rörsocker